Pomezí ist der Name folgender Orte in Tschechien:
 Pomezí (Laubendorf), Gemeinde im Okres Svitavy
 Pomezí nad Ohří (Mühlbach), Gemeinde im Okres Cheb
 Pomezí na Šumavě (Springenberg), Ortsteil von Všeruby u Kdyně, Okres Domažlice
 Pomezí (Markl), Ortsteil von Staré Město pod Landštejnem, Okres Jindřichův Hradec, siehe Pomezí (Staré Město pod Landštejnem)
 Pomezí (Gsenget), Wüstung auf den Fluren von Prášily, Okres Klatovy